Тано́в, или танапур, или спас, — блюдо армянской кухни. При его приготовлении яйца взбивают с мукой, затем добавляют сметану и мацун, разбавленные водой в соотношении 1:2. Смесь доводят до кипения на медленном огне, постоянно перемешивая во избежание свертывания. Пшеничную крупу варят до готовности и добавляют в кипящий суп. Пассеруют нашинкованный лук и добавляют в суп вместе с мелко порубленной зеленью кинзы, иногда мяты.

Зангезурский вариант супа танов готовят из пахты, предварительно добавляя воду и протирая её до консистенции сметаны. Существуют также варианты приготовления спаса из листьев свеклы, капусты и др. Подают в холодном или горячем виде. Блюдо широко распространено по всей Армении и Карабахе.

Спас по сей день едят как во время поста, так и в любое время года, поскольку он несложен в приготовлении.

Примечания

Ссылки 
 Книга о национальной армянской пище. Под. ред. Л. Арутюнян. — Ереван: Армгиз, 1950, С. 39.

Армянская кухня